Гокан () — шведське чоловіче ім'я.

 Гокан Альґотссон (,  5 серпня 1966) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Швеції.
 Гокан Далбі (;  15 вересня 1965) — шведський стрілець, олімпійський медаліст.
 Гокан I (; Гокан Червоний;  1040 —  1079) — король Швеції з 1070 до 1079 року. Походив з династії Стенкілів.
 Гокан Мільд (,  14 червня 1971) — шведський футболіст, півзахисник.
 Гокан Югольт (;  6 вересня 1962) — шведський політик, голова Соціал-демократичної робітничої партії Швеції у період від 26 березня 2011 до 21 січня 2012.
 Гокан Лооб (;  3 липня 1960) — шведський хокеїст, правий нападник.
 Гокан Скуґер () — шведський музикант (бас-гітарист), відомий за участю у таких музичних метал-колективах як Gardenian, Headplate, Passenger та Grind.
 Пер Гокан Ґессле  (;  12 січня 1959) — шведський музикант, композитор, продюсер, автор пісень і співак.
Шведські імена